Fra due donne (Between Two Women) – film del 1937 diretto da George B. Seitz
Fra due donne (Between Two Women) – film del 1945 diretto da Willis Goldbeck